Ба́кталорантхаза () — город в медье Сабольч-Сатмар-Берег в регионе Северный Альфёльд на востоке Венгрии.

География 
Город занимает площадь в 35,25 км² и по переписи 2002 года его население составляет 4295 человек.

История 
Бакталорантхаза был основан в конце Медного века. Первое документальное упоминание о городе, называемом в то время Бакта (Bakta), датируется 1271 годом, а в 1282 году там была построена первая католическая церковь.

Постройку замка графом Laszlo Barkoczy относят к периоду 1618—1638 годов. В 1710-х годах частым гостем замка был Ференц II Ракоци.

Религия 
Римско-католическая церковь ещё со Средних веков и до настоящего времени занимает заметное место в жизни города. Местная католическая церковь была построена в 1282 году. Также здесь есть греко-католическая церковь, возведённая в 1842 году в стиле позднего барокко.

В начале 17 века появилась и пресвитерианская церковь, между 1842 и 1844 годами к ней был добавлен церковный колокол.

Образование 
Географически Бакталорантхаза расположен в центре медье. Здесь есть высшая школа на 1500 учащихся, что делает место важным образовательным городом. В этом учреждении обучаются некоторые студенты из Румынии.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Официальный веб-сайт города  

Города Венгрии